Николай Иванов може да се отнася за:
 Николай Савов Иванов (р. 1946) – български художник (НХА)
 Николай Иванов Николов (р. 1949) – български художник (НХА)
 Николай Иванов Пършев (р. 1954) – български писател, сценарист, журналист
 Николай Иванов-ОМ (р. 1959) – български художник (НХА) и музикант (група „ОМ“)
 Николай Иванов (р. 1972) – български волейболист
 Николай Иванов – български учител
 Николай Иванов - (р. 1985) български футболист, състезател на ФК Сливнишки герой (Сливница)